Ал Евінґ (англ. Al Ewing; нар. 12 серпня 1977, Велика Британія) — британський сценарист коміксів, який працює у Marvel Comics.

Біографія

Бібліографія

Marvel Comics 

 Absolute Carnage: Immortal Hulk #1 (2019)
 Avengers #675-690 (2018)
 Avengers vol. 5 #34.1 (2014)
 Avengers: No Road Home #1-10 (2019)
 Avengers: Ultron Forever #1 (2015)
 Avengers Assemble #14-15, 20 (2013)
 Captain America and the Mighty Avengers #1-9 (2015)
 Captain Britain and the Mighty Defenders #1-2 (2015)
 Civil War II: Ulysses #1-6 (2016)
 Contest of Champions #1-10 (2015—2016)
 Crypt of Shadows vol. 2 #1 (2019)
 Defenders: The Best Defense #1 (2019)
 Empyre #1-6 (2020)
 Empyre: Avengers #0 (2020)
 Empyre Aftermath: Avengers #1 (2020)
 Guardians of the Galaxy vol. 6 #1-current (2020–present)
 Immortal Hulk #1-current (2018–present)
 Immortal Hulk: The Best Defense #1 (2019)
 Immortal She-Hulk #1 (2020)
 Infinity Wars: Iron Hammer #1-2 (2018)
 Inhumans Prime #1 (2017)
 Inhumans: Judgement Day #1 (2018)
 Loki: Agent of Asgard #1-17 (2014—2015)
 Marvel Comics #1000-1001 (2019)
 Mighty Avengers vol. 2 #1-14 (2013—2014)
 New Avengers vol. 4 #1-18 (2015—2017)
 New Avengers: Ultron Forever #1 (2015)
 Original Sin #5.1-5.5 (2014)
 Rocket #1-6 (2017)
 Royals #1-12 (2017—2018)
 Secret Warps: Arachknight Annual #1 (2019)
 Secret Warps: Ghost Panther Annual #1 (2019)
 Secret Warps: Weapon Hex Annual #1 (2019)
 Secret Warps: Iron Hammer Annual #1 (2019)
 Secret Warps: Soldier Supreme Annual #1 (2019)
 S.W.O.R.D. vol. 2 #1-current (2020-present)
 U.S.Avengers #1-12 (2017—2018)
 Ultimates vol. 2 #1-12 (2016)
 Ultimates 2 vol. 2 #1-9, #100 (2017)
 Uncanny Avengers: Ultron Forever #1 (2015)
 Valkyrie: Jane Foster #1-7 (2019—2020)
 You Are Deadpool #1-5 (2018)

Посилання 

 Al Ewing at the Comic Book DB (archived from the original)
 A collection of archived small-press work 
 Ewing goes to the Movies
 Al Ewing  at the Internet Speculative Fiction Database
 The Fictional Man review

Інтерв'ю 

 Interview on 2000ADReview website
 The Man from Death Planet: Matt Badham talks with Al Ewing[permanent dead link], Forbidden Planet, 13 травня 2009
 Interview with comics writer Al Ewing , НФікс, 7 липня 2009

Британські сценаристи коміксів
Народились 12 серпня
Народились 1977
Автори коміксів